Такуарембо () — термін, що має такі значення:

Такуарембо — департамент Уругваю
 Такуарембо — адміністративний центр департаменту Такуарембо в Уругваї
 Такуарембо — річка в Уругваю, права притока річки Ріо-Негро